Röchlitz steht für:
 Röchlitz, dt. Name von Rochlice, Stadtteil von Liberec, Tschechien
 Röchlitz, dt. Name von Rokitnica, Dorf in Złotoryja, Polen

Personen:
 Konrad von Röchlitz, schlesischer Hofbeamter